

Мірень — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства

Мірень — село у повіті Васлуй, входить до складу комуни Короєшть